Het seizoen 2013–2014 was het 22ste seizoen dat om het voetballandskampioenschap van Macedonië, het huidige Noord-Macedonië,  werd gestreden in de hoogste afdeling van de voormalige Joegoslavische deelrepubliek. 

FK Vardar Skopje trad als regerend landskampioen aan in dit seizoen, maar die club moest de landstitel afstaan aan FK Rabotnički Skopje, dat voor de vierde keer in de clubgeschiedenis landskampioen werd (na 2005, 2006 en 2008).

Topscorer werd Dejan Blaževski, die 19 keer scoorde voor FK Turnovo. Zeven treffers kwamen tot stand via de strafschopstip.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Macedonie
Voetbal in Noord-Macedonië
Sportevenement in Noord-Macedonië